Pour atteindre la plante du pied, tendons, vaisseaux et nerfs de la région postérieure de la jambe passent entre la malléole tibiale et le Tendon d'Achille dans un conduit appelé gouttière calcanéenne situé à la face médiale du calcanéum.

Notes et références 

Squelette du membre inférieur